Pares Camils: Orde dels Ministres dels Malalts, orde religiós fundat al  per Camil de Lellis
 Germans Camils: Germans Missioners dels Malalts Pobres, congregació religiosa fundada al segle XX